Bochow ist ein Ortsname:

 Bochow (Groß Kreutz (Havel)), Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) in Brandenburg
 Bochow (Niedergörsdorf), Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf in Brandenburg
 Ortsteil Bochowo der Gemeinde Czarna Dąbrówka in Polen (ehemals Bochow im Landkreis Lauenburg, Pommern)

Bochow ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bochow (1937–2012), deutscher Diplomat
 Hansi Bochow-Blüthgen (1897–1983), deutsche Übersetzerin
 Herbert Bochow (1906–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Karl Bochow (1861–1937), deutscher Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften
 Klaus Bochow (1950–2010), deutscher Landespolitiker (SPD)
 Martin Bochow (1898–nach 1953), deutscher Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Bochow (* 1948), deutscher Soziologe
 Stefanie Bochow (* um 1945), deutsche Tennisspielerin
 Walter Bochow (1889–wahrscheinlich 1946), deutscher Journalist
 Wolfgang Bochow (1944–2017), deutscher Badmintonspieler

Siehe auch:
 Bochov